Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Pachucki – polski fizyk teoretyczny
 Leon Pachucki – polski wojskowy
 Marcin Pachucki – polski prawnik, ekonomista i urzędnik